Вилимони Вангатабу Деласау (, родился 12 июля 1977 в Сорокабе) — фиджийский регбист, выступавший на позиции винга. Играл в клубах чемпионата Франции и в Супер 12, выступал за сборные Фиджи по регби-15 и регби-7. Считается одним из лучших крыльевых в истории регби-15 и регби-7: в сезоне 1998/1999 чемпионата Фиджи он занёс 82 попытки, что стало национальным рекордом.

Биография 

Уроженец города Ба. Начинал регбийную карьеру в чемпионате Фиджи (так называемом Кубке Digicel) за команду «Лаутока». В 1998 году дебютировал за сборную Фиджи по регби-7, в 1999 году был признан лучшим игроком минувшего сезона за занесение 82 попыток во всех встречах. Его персональный рекорд по числу попыток за матч по регби-7 составляет 6 попыток, а за турнир — 16 (опережает соотечественника Рупени Каукаунибука с 14 попытками). 30 июня 2000 года Деласау дебютировал в сборной по регби-15 матчем против США в Апиа.

В 2000—2002 годах Деласау играл за «Стад Монтуа». В 2002 году стал серебряным призёром в составе сборной Фиджи на Играх Содружества (турнир по регби-7), всего в  его активе 84 попытки в играх за сборную Фиджи по регби-7, что считается одним из ведущих достижений в сборной. В 2002 году переехал в Японию, где играл за «Ямаха Жубилу» в течение сезона, как его игрок выступал на чемпионате мира в Австралии в 2003 году. В составе сборной Фиджи по регби-7 играл на чемпионатах мира 2001 (бронзовые медали), 2005 (чемпион) и 2009 годов. В 2004—2006 годах числился игроком команды Кентербери в чемпионате провинций Новой Зеландии; также играл в Супер Регби за клубы «Крусейдерс» (2004—2005) и «Хайлендерс» (2005—2006). После небольшой передышки он переехал во Францию, где продолжал свою игровую карьеру: в составе «Клермон Овернь» играл в Топ-14 и Европейском кубке вызова. В Кубке Хейнекен 2007/2008 в игре против «Лондон Уоспс» Деласау занёс попытку, совершив забег протяжённостью в 90 метров по левому флангу и оторвавшись от трёх преследовавших его игроков «ос», а занесённая попытка была признана лучшей попыткой сезона.

В 2007 году Деласау со сборной Фиджи вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Франции, в 2008 году провёл три матча за сборную тихоокеанских стран «Пасифик Айлендерс». По окончании контракта с клубом Деласау перешёл в «Монтобан», где играл два сезона, а в апреле 2010 года стал игроком «Тулузы» как своеобразный «медицинский джокер» в связи с обилием травм ведущих игроков команды. Причиной ухода из «Монтобана» стали также серьёзные финансовые задолженности, из-за которых команду оштрафовали очками и в итоге исключили из Топ-14. В «Тулузе» Деласау занёс свою первую попытку в игре против «Кастра», во втором матче. Карьеру игрока окончательно завершил в феврале 2012 года.

Достижения 
 Победитель Про Д2: 2002
 Чемпион Супер 12: 2005
 Чемпионат Франции:
 Чемпион: 2011 (Тулуза)
 Финалист: 2007, 2008 (Клермон Овернь)
 Чемпион мира по регби-7: 2005

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Оргкомитета Игр Содружества 
 
 Crusaders profile 
 Montauban profile 
 Toulouse profile 
 

Регбисты Фиджи
Игроки РК «Лаутока»
Игроки РК «Стад Монтуа»
Игроки РК «Сидзуока Блю Ревз»
Игроки РК «Крусейдерс»
Игроки РК «Хайлендерс»
Игроки РК «Клермон Овернь»
Игроки РК «Монтобан»
Игроки РК «Тулуза»
Игроки сборной Фиджи по регби
Игроки сборной Фиджи по регби-7